Екатерина Александровна Бабшук (р. 18 сентября 1991) — полузащитница сборной Казахстана по футболу и «БИИК-Казыгурт».

Биография 
Бабшук занимается футболом с 13 лет в Кокшетау у Н. С. Боровского.

В составе «Жерим-КУ»
 чемпион РК по футболу среди молодёжных команд (U18), 2006, 2008гг;
 серебряный призёр Первенства РК по футболу среди молодёжных команд (U18) — 2007, 2009 гг;
 серебряный призёр чемпионата РК по футболу среди женских команд — 2008, 2009 гг;
 бронзовый призёр чемпионата Казахстана среди женских команд — 2010, 2011 гг;
 обладатель Кубка Казахстана — 2006, 2007 гг.

С 2008 года выступает за сборную.

Образование 
Образование: средне-специальное, студентка Академии «Кокше» по специальности «Физическая культура и спорт».

Примечания

Ссылки 
 Рубаха-парень
  Профиль на сайте UEFA

Футболистки Казахстана
Игроки ЖФК «Окжетпес»
Игроки женской сборной Казахстана по футболу
Игроки ЖФК «БИИК-Казыгурт»
Игроки ЖФК «СШВСМ-Кайрат»